AMP Records (Brits platenlabel), een Brits platenlabel gespecialiseerd in elektronische en newagemuziek
AMP Records (Canadees platenlabel), Canadees platenlabel gespecialiseerd in punk
AMP Music & Records, Noors platenlabel gespecialiseerd in jazz